Сеймур Эдвин Харрис (; 8 сентября 1897, Нью-Йорк, США — 1974) — американский , представитель кейнсианства.

Окончил Гарвардский университет (1920), где преподавал в 1922—1964 (с 1945 профессор). В 1964—1972 профессор экономики Калифорнийского университета в Сан-Диего. Неоднократно выступал консультантом правительственных учреждений (Министерства финансов, Национального совета по сохранению ресурсов и др.). Редактор журнала «Review of Economics and Statistics» (1943—1964).

Основные труды по общим проблемам функционирования экономики и её регулирования, проблемам антикризисной и антиинфляционной политики. Обосновывал возможность обеспечения долгосрочных устойчивых темпов роста экономики США за счёт проведения политики активного вмешательства государства в экономику.

Ввёл в научный оборот понятие «мобилизационная экономика» в 1950 году в работе «Инфляция и антиинфляционная политика американских штатов».

В 1923 женился, в 1968 овдовел.

Сочинения 
 The Assignats, Cambridge, 1930;
 Saving American capitalism, N. Y., 1948;
 Inflation and anti-inflationary policies of American states, N. Y., 1950;
 Economics of mobilization and inflation, 1951;
 J. M. Keynes. Economist and policy maker, N. Y., 1955;
 The dollar in crisis, N. Y., 1961;
 Economics of the Kennedy years, N. Y., 1964;
 Statistical portrait of higher education, N. Y., 1972.
 Economics of Healthcare: Finance and delivery, 1975.

Примечания

Ссылки 
 Harris, Seymour Edwin
 Seymour Edwin Harris
 

Преподаватели Калифорнийского университета в Сан-Диего
Кейнсианцы